Kamel Chibout, né le  à Chekfa en Algérie (wilaya de Jijel), est une personnalité de l'islam en France. Président de la Fédération régionale de la Grande Mosquée de Paris du Grand Est de la France, investi pleinement dans la politique de la religion musulmane en France, il se retire après de longues années passées au côté de la Mosquée de Paris et des institutions religieuses.

Biographie 

Il est marié et père de quatre enfants.

En 2018, il est victime d'un accident vasculaire cérébral, dont il se remettra quelques mois après mais il gardera toujours des séquelles.

Prises de position 
En 2008, il se prononce pour le retrait de la Grande Mosquée de Paris du Conseil français du culte musulman.

En 2010, lors de la commercialisation dans certains établissements de la chaine de restauration rapide Quick de hamburgers Halal, il défend cette initiative mais en appelant à respecter le choix des consommateurs qui préfèreraient des hamburgers classiques avec du bacon. En 2011, ses propos sur les « scandales liés au halal de la mosquée de Paris », alors qu'il en est le président d'une fédération régionale, amènent à un dépôt de plainte contre lui.

Autres activités 
Il est  président de l'Association des Algériens du Haut-Rhin à Mulhouse (Amicale des Algériens AAHR ) et gérant de la SARL Mulhouse-voyage (Sky Tour Travel).

Depuis 2017, après 9 ans de combat devant les tribunaux de Mulhouse, Kamel Chibout prend la présidence de l'association Foi & Pratique.

Notes et références

Liens externes 

 Blog officiel de Kamel Chibout

Naissance en mars 1949
Naissance à Chekfa
Personnalité politique algérienne